Muschelhaufen bezeichnet:
 eine literarische Jahresschrift, siehe Muschelhaufen (Jahresschrift)
 eine anthropogene Ansammlung von Muschelschalen, siehe Køkkenmødding